

Geografia 
 Senise – comune della provincia di Potenza, in Basilicata

Persone 
 Carmine Senise – politico e prefetto italiano (1836-1918), fratello di Tommaso
 Carmine Senise – poliziotto e prefetto italiano, capo della polizia (1883-1958), figlio di Tommaso
 Marco Senise – conduttore televisivo italiano
 Tommaso Senise – politico italiano